U20-världsmästerskapet i fotboll 1991 var den åttonde upplagan av U20-världsmästerskapet i fotboll. Nordkorea och Sydkorea ställde upp med ett gemensamt lag och tävlade under namnet Korea, fifa tillskriver dock Sydkorea statistiken. Portugal vann turneringen efter att i finalen ha besegrat Brasilien efter straffsparksläggning inför den rekordstora publiksiffran på 127 000 åskådare.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutställning

Källor
 Fifa.com

Referenser

1991
1991 i Portugal
Internationella fotbollstävlingar i Portugal
Fotbollsåret 1991